Kerstenen (kaartspel), kaartspel
Kerstening, het (in vroeger tijden) massaal bekeren van heidenen tot het christendom

Zie ook
Kersten